Ямищи — деревня в Карабихском сельском поселении Ярославского района Ярославской области. В деревне около 17 домов, число жителей меняется в зависимости от сезона. Постоянное население на 1 января 2007 года — 34 человека; на 1 января 2010 года — 5 человек.

Самая популярная версия происхождения названия гласит, что раньше на месте деревни был один из ямов, где проезжающие мимо меняли лошадей.

Деревня находится в 2,5 километрах от станции Липовая Гора города Ярославля. От города до деревни примерно 8 километров по дороге. К югу от деревни протекает речка Великая (правый приток Волги).

Население

Историческая численность населения 
По состоянию на 1989 год в деревне проживало 14 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)